Rostrup kan syfta på

Ask Rostrup, dansk journalist.
Asmund Rostrup, dansk skådespelare.  
Egill Rostrup, dansk skådespelare, teaterregissör, författare och teaterhistoriker.
Emil Rostrup, dansk botaniker.
Jørgen Rostrup, norsk orienterare.
Kaspar Rostrup, dansk skådespelare och regissör.
Oda Rostrup, dansk skådespelare.
Ove Rostrup, dansk botaniker, mykolog och växtpatolog. 
Sofie Rostrup, dansk entomolog.